Шарора́, или джамоат Шарора () — административная единица, джамоат в Гиссарском районе Таджикистана. 

Административный центр — посёлок городского типа Шарора.

2 мая 1993 года решением Верховного Совета Республики Таджикистан выделен из состава общины (джамоата) Дурбат Гиссарского района. Население 13116 человек (2015). Находится в 12 км от центра Гиссарского района. Джамоат граничит с запада с джамоатом Гиссар, с севера с джамоатом Дурбат, с востока с районом Рудаки. Район, в котором сейчас расположен городок Шарора, в прошлом назывался «Кули-Мир». В 1938 году на месте современных городских построек был построен завод по разведению мулов. С тех лет это место называлось «Мулзавод». В 60-80-х годах 20 века в этой области действовало несколько научно-исследовательских институтов. В 1926 г. к местечку «Кули-Мир» посёлка  переселили жителей из России, Украины, Татарстана, Белоруссии, хлопководческих районов Узбекистана, Казахстана, Туркмении. После Хаитского землетрясения (1949 г.) в город были переселены киргизы и гармцы. В посёлок также были переселены жители Раштской долины, Хатлонской области, Бадахшана, Ягноба (р. Айни), Гозималика (р. Джоми), Обигарма (г. Рогун). В ведении городской общины находится 272 га водных угодий, 85 га засушливых земель и 349 га пастбищ для скота. На его территории действуют учебно-производственное хозяйство «Зироаткори», научно-исследовательский институт «Зироаткори» Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана, Институт астрофизики Академии наук Таджикистана и 6 фермерских хозяйств. Очаг землетрясения (23 января 1989 года) находился на территории центра общины — посёлка Шарора, где погибло 226 человек. На территории поселка (на 2015 год) — 2420 дворов, 12521 жителей, 4 села — Сафобахш, Сайёд, Сарчашма, Ганджрез, 18 микрорайонов, 62 улицы. В общине имеется средняя школа, 3 общеобразовательные школы, дошкольное учреждение, 16 мечетей, районная больница, поликлиника, 3 библиотеки, историко-географический музей, 3 рынка, банк, терминал перевозки, 14 организаций и учреждений, 2 телефонных переговорных, 4 пункта технического обслуживания, 21 торговая точка, 3 столовых.

Населённые пункты

Примечания

Литература 

 Ф.Азиз, С. Одина. Ҳисори  Шодмон: аз  бостон  то  ин замон. - Душанбе, 2013;
 Ш. Неъматова, М. Асроров, Маҳфузгарони таърих. - Душанбе,2010;
 С. Одина. Зилзилаи Ҳисор. - Душанбе, 2009.

Населённые пункты Гиссарского района
Сельские общины Таджикистана